Amar Sonar Bangla (Mój złoty Bengal) – hymn państwowy Bangladeszu przyjęty w 1972 roku po proklamacji niepodległości kraju od Pakistanu. Muzykę i słowa napisał Rabindranath Tagore w 1905 roku.

Oficjalne słowa bengalskie 
 আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। 
 চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥ 
 ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে, 
 মরি হায়, হায় রে--- 
 ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥ 
 কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো--- 
 কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে। 
 মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো, 
 মরি হায়, হায় রে--- 
 মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥ 
 তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিলে রে, 
 তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি। 
 তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে, 
 মরি হায়, হায় রে--- 
 তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি॥ 
 ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে, 
 সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে, 
 তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে, 
 মরি হায়, হায় রে--- 
 ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥ 
 ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে--- 
 দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে। 
 ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে, 
 মরি হায়, হায় রে--- 
 আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥

Transkrypcja oficjalnych słów 
 Amar sonar Bangla, 
 Ami tomay bhalobashi,
 Ciradin tomar akas, tomar batas, amar prané
 Oma amar prané, bajay basi. 
 Sonar Bangla, Ami tomay bhalobashi. 
 O ma, Fagune tor amer bane ghrane pagal kare, mari hay, hay re 
 O ma, Fagune tor amer bane ghrane pagal kare,
 O ma, aghrane tor bhara ksete ki dekhechi ami ki dekhechi madhur hasi 
 Sonar Bangla ami tomay bhalo basi, ki sobha, ki chaay go ki sneha,
 ki maya go ki acal bichayecha
 bater mule, nadir kule kule. 
 Ma, tor mukher bani amar kane lage, suhar mato, 
 mari hay hay re 
 Ma, tor mukher bani amar kane lage, suhar mato, 
 Ma, tor badankhani malin hale, ami nayan 
 O ma, ami nayanjalé bhasi,
 Sonar Bangla ami tomay bhalo basi

Przypisy 

Symbole narodowe Bangladeszu
Bangladesz